Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Zabłudowski – polski logik i filozof
 Aron Zabłudowski – polski szachista
 Denys Zabłudowski – ukraiński hokeista
 Gabriel Zabłudowski – prawosławny męczennik, święty
 Izaak Zabłudowski – białostocki kupiec i filantrop
 Tadeusz Zabłudowski – polski historyk, tłumacz, encyklopedysta